Арда́тово — название населённых пунктов в России:

 Ардатово — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Ардатово — село в Дубенском районе Мордовии.

См. также 
 Старое Ардатово
 Ардатов